Osoby o tym nazwisku:
 Martyn Barwinski – greckokatolicki duchowny
 Ołeksandr Barwinski – ukraiński polityk, pedagog, historyk, działacz społeczny
 Ołeksij Barwinski – radziecki wojskowy i działacz partyjny
 Wołodymyr Barwinski – ukraiński wydawca, historyk, socjolog, publicysta, pisarz krytyk literacki, eseista, tłumacz